Die Zhangjiagang Open 2013 (auch Asian Tour 2013/14 – Event 2) war ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14, das vom 23. bis zum 27. September 2013 im Zhangjiagang Sports Center in Zhangjiagang, China ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Engländer Stuart Bingham, der in der letzten Saison das APTC-Turnier in Zhangjiagang gewonnen hatte, in dieser Saison allerdings nicht spielte.

Im Finale setzte sich Ju Reti mit 4:1 gegen Michael Holt durch. Er wurde damit der erste Amateur, der ein Turnier der PTC-Serie gewinnen konnte.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Zhangjiagang